Lüttges ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Lüttges (* 1983), deutscher Eishockeyspieler
 Wolfgang Lüttges (* 1950), deutscher Fußballspieler